Partit de la Unitat Letona (del seu nom en letó Latvijas Vienības Partija), partit polític històric de Letònia
 Partit Popular de Lorena (del seu nom en alemany Lothringen Volkspartei), partit polític històric de Lorena
 Liga de Videojuegos Profesionales, organització que regula les competicions d'ESports a Espanya
 Múscul elevador del vel del paladar (del seu nom en llatí Levator Veli Palatini), múscul de l'interior de la boca
 Programació a baix voltatge (del seu nom en anglès Low Voltage Programming), mètode de programació per a un microcontrolador PIC